De Superettan 2017 was het achttiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 1 april en eindigde op 4 november 2017. IF Brommapojkarna, onder leiding van eerstejaars coach en oud-international Olof Mellberg, eindigde op de eerste plaats en keerde samen met de nummer twee, Dalkurd FF, terug in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan. Topscorer werd Richard Yarsuvat van Dalkurd FF met 18 goals, waarvan twee rake strafschoppen. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 684 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,85 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Trelleborgs FF wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Degradatie

Örgryte IS en IK Frej handhaven zich in de op een na hoogste voetbalafdeling van Zweden.

Zie ook
Svenska Cupen 2016/17
Svenska Cupen 2017/18
Zweeds voetbalelftal in 2017

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2017